Memory (spel), een gezelschapsspel
 Memory (nummer), een nummer uit de musical Cats uit 1981 en een nummer van Barbra Streisand
 Memory (film), een Amerikaanse thriller uit 2022, geregisseerd door Martin Campbell